Елена Викторовна Сомова — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор МПГУ, доцент. Председатель жюри Московской филологической олимпиады школьников, организатор науки.

Биография 
В 1995 году с отличием закончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета по специальности учитель русского языка и литературы. В 1998 защитила кандидатскую диссертацию на тему «Маска»: ее разновидности и приемы художественного воплощения в творчестве Ч.Диккенса", в 2009 — докторскую (тема «Античный мир в английском историческом романе XIX века»). Ведёт преподавательскую деятельность в МПГУ.

Научная деятельность 
Автор более 50 научных публикаций, в том числе монографии и учебного пособия.

Сфера интересов 
В сферу научных интересов Е. В. Сомовой входит история английской литературы XIX века и английский исторический роман.

Организатор науки 
Является президентом Российской ассоциации преподавателей английской литературы (RAES), членом диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций на базе ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», председателем жюри Московской филологической олимпиады школьников. Также Е. В. Сомова член Европейской ассоциации исследователей английской литературы (ESSE), тренер команды г. Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе, член Общества российско-исландской дружбы. Член оргкомитета ряда всероссийских и международных научных конференций. Член редколлегии журнала «Вестник Московского государственного лингвистического университета». Также на протяжении многих лет руководит делегацией от города Москвы на Международной олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», которая традиционно занимает призовые места в командном зачёте.

Награды 
Орден Дружбы, юбилейные медали, медаль «Российско-исландская дружба», многочисленные грамоты и благодарности.

Библиография 
Публикации в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России

 Традиции В. Скотта в английском историческом романе 30-40-х годов XIX века (творчество У. Х. Эйнсворта и Э. Бульвер-Литтона) // Филологические науки. 2004. № 2. С. 42-50.
 Роман Ч. Кингсли «Ипатия» и религиозные искания в английской литературе 60-х годов XIX века // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Филология. Выпуск 1 (7). 2006. С. 110—115.
 Художественно-философское осмысление времени и истории в романе Э. Бульвер-Литтона «Последние дни Помпей» // Вестник Оренбургского государственного университета. № 11 (61). С. 241—246.
 «Школа катастроф» в западноевропейской живописи XIX века и ее влияние на роман Э. Бульвер-Литтона «Последние дни Помпей» // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2007. № 1 (17). С. 143—146.
 Принципы создания исторического повествования в романе У. Коллинза «Антонина, или Падение Рима» // Проблемы истории, филологии, культуры. Выпуск XIX. Москва — Магнитогорск — Новосибирск. 2008. С. 235—242.
 Воссоздание эпохи ранней христианской церкви в романе Н. Уайзмена «Фабиола» // Религиоведение. 2008. № 3. С. 164—174.
 Оксфордское движение и исторический роман середины XIX века // Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского гуманитарного университета. 2008. № 2. С. 166—171.
 Своеобразие английского религиозно-исторического романа XIX века (Ч. Кингсли, Н. Уайзмен) // Филологические науки. 2008. № 5. С. 33-42.
 Сомова Е. В. Художественное осмысление истории в романе Э. Бульвер-Литтона «Павсаний-спартанец» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Выпуск 21 (681) Серия Филологические науки. Слово в языке и слово в литературе. — М: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. — С. 139—162.
 Сомова Е. В. Поэма А. Теннисона «Армагеддон» в контексте поэзии и живописи «Школы катастроф» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Выпуск 21 (707) Серия Филологические науки. Литература и словесное творчество. — М: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. — С. 173—182.
 Сомова Е. В. Роман У. Пейтера «Мариус-эпикуреец» в контексте философских и эстетических исканий второй половины XIX века // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Выпуск 23 (734). Серия Языкознание и литературоведение. Художественное сознание и действительность. — М: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015. — С. 172—181.
 Публикации в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки РоссииСомова Е. В. Символика раннехристианского искусства (живопись катакомб) в историческом романе Н. Уайзмена «Фабиола» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Выпуск 3 (742). Серия Языкознание и литературоведение. — М: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2016. — С. 97 — 112.

Публикации в научных журналах и сборниках научных трудов

 Сомова Е. В. Жанр «истории» в творчестве В. Скотта, Ч. Диккенса, У. Теккерея // Мир Диккенса — Диккенс и мир. К 200-летию со дня рождения писателя: сборник научных трудов / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина», научно-методический центр «Русский дом Диккенса», науч. ред. Н. Л. Потанина. Тамбов: Издательский лом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. — С. 84-92.
 Сомова Е. В. Художественное время в историческом романе Халльдоура Лакснесса «Исландский колокол» // Северные грани: Лингвострановедческий альманах / Отв. ред. Овчаренко Е. Ф. Информационный центр «Канадская библиотека» факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. — Выпуск № 3. Материалы Международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения исландского писателя, лауреата Нобелевской премии Халлдоура Лакснесса. — М., 2013. — С. 85-95.
 Сомова Е. В. Урок внеклассного чтения по роману Э. Бульвер-Литтона «Последние дни Помпей» // Филологическая наука и школа: диалог и сотрудничество: Сборник трудов по материалам V Международной научно-методической конференции. В 2 ч. Ч. 1: Теория и практика анализа художественного текста. Чтение и актуальные проблемы литературного образования в школе и вузе. — М., 2013. — 318 с. С. 232—249.
 Сомова Е. В. Традиции У. Шекспира в романе Э. Бульвер-Литтона «Последний из баронов» // Материалы Международной научной конференции / XXVI Пуришевские чтения. Шекспир в контексте мировой художественной культуры / Отв. ред. Е. Н. Черноземова. МПГУ, 2014, М., 2014. — С. 91-93.
 Сомова Е. В., Подарцев Е. В., Сперантов В. В. Подготовка учащихся к олимпиадам по литературе (на примере города Москвы) // Справочник заместителя директора школы. — 2014, № 11. — С. 11-24.
 Сомова Е. В. Сюжет о Сарданапале в западноевропейском искусстве XIX века (Дж. Г. Байрон, Э.Делакруа, У. Коллинз) // Русско-зарубежные литературные связи. Кафедра русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина. — Нижний Новгород, 2014. — С. 235—241.
 Сомова Е. В. Традиция Э. Бульвер-Литтона в романе Р. Харриса «Помпеи» // Материалы Международной научной конференции / XXVII Пуришевские чтения. «Зарубежная литература XXI века: проблемы и тенденции», — М., 2015. — С. 121—123.
 Сомова Е. В., Маслова М. А. Жанр «истории» в английской литературе XIX века // Вестник Мининского университета. — 2015, № 3 (11).- С. 9.
 Сомова Е. В. Образ революции в романе Э. Бульвер-Литтона «Занони» // Материалы Международной научной конференции / XXVIII Пуришевские чтения. Русская революция 1917 года в литературном сознании Запада. — М.: ООО «САМПОЛИГРАФИСТ», 2016. — С. 95-99. — 128 с.
 Эпикуреизм и христианство в исторических романах Дж. Локхарта «Валериус. Римская история» и Т. Мура «Эпикуреец» // Studia Litterarum: Науч. журн. — 2017. — Т. 2, № 1. — М.: ИМЛИ РАН, 2017. — 336 с. — С. 110—131.

Монография

 Античный мир в английском историческом романе XIX века: Монография. — М., 2008.

Примечания 

Доктора филологических наук
Литературоведы России